Die Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main enthält die Namen aller 124 Stadtbezirke der Stadt mit deren Einwohnerzahl. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2009 (Haupt- und Nebenwohnungen).

Die Einteilung des Stadtgebiets in Stadtbezirke und 16 Ortsbezirke ist durch die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Hauptsatzung geregelt. Ein Stadtbezirk stellt in Frankfurt die unterste Verwaltungsstufe dar (im Gegensatz zu den Städten in anderen Bundesländern, wo ein (Stadt-)Bezirk zumeist die oberste Gliederungseinheit ist). Für jeden Stadtbezirk ist ein Ehrenbeamter als Stadtbezirksvorsteher bestellt (in der Regel plus Vertretung) als eine Person zur Vermittlung zwischen Bürger und lokaler Verwaltung. 

Demgegenüber entsprechen den 46 Stadtteilen Frankfurts keine Verwaltungseinheiten. Sie spiegeln die historische Entwicklung des Stadtgebietes wider und dienen darüber hinaus statistischen Zwecken.

Frankfurter Stadtbezirke existieren bereits seit über 100 Jahren. Damals bekamen die Altstadt und die Innenstadt die Nummer 01. Alle angrenzenden Stadtbezirke bekamen dann eine zweistellige Nummer mit führender 1 und wurden im Uhrzeigersinn durchgezählt. Die weiter äußeren bekamen dann eine führende 2 usw. Als zweistellige Nummern nicht mehr reichten, wurde das System auf drei Stellen umgestellt. Die Nummern der Frankfurter Kerngebiete blieben dabei in den ersten zwei Stellen erhalten, wodurch sich die heutige Nummerierung ergibt. Die aktuelle Stadtbezirksgliederung trat am 1. Januar 2019 in Kraft.

Einzelnachweise 

Stadtbezirke
Frankfurt am Main
Frankfurtmain

nl:Wijken van Frankfurt am Main